Mildmay Fane kan syfta på:

* Mildmay Fane, 2:e earl av Westmorland (1602–1666), engelsk peer
 Mildmay Fane (1689–1715) brittisk parlamentsledamot
 Mildmay Fane (1795–1868), brittisk general